Reuter steht für:

 Reuter, ein Familienname
 ein Holzgestell zur Grastrocknung, siehe Dieme #Heureiter
 Reuter Electronic, deutsches Unternehmen

Ortsteile:
 Reuter (Immenstadt im Allgäu), Ortsteil der Stadt Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Reuter (Teisendorf), Ortsteil der Marktgemeinde Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern

Siehe auch:
 Morro Reuter (auch Reutersberg), Stadt in Brasilien
 Reuterberg in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Reuters (Begriffsklärung)
 Reuther
 Roiter